Бернард тер Гаар (; ,  — , Велп, Гелдерланд) — нидерландский священник, ,  и историк церкви.

Биография 
Родился в провинции Северная Голландия. Изучал богословие в Лейденском университете . Двадцать лет служил пастором в различных церквях.

В 1839 в Лейденском университете получил почетную докторскую степень в области богословия.

В 1854—1875 годах был профессором истории церкви в университете Утрехта.

Был членом Королевского Голландского института и президентом Гаагского общества по защите христианской религии.

Научная и творческая деятельность 
Автор популярной истории Реформации («Gechiedenis der kerkhervorming in tafereelen», Гаага, 1843) и нескольких других сочинений по истории церкви, написал также много лирических и повествовательных стихотворений. Некоторые из них приобрели большую популярность в Голландии:
 «Johannes en Theagenes», 1838,
 «Huibert en Klaartje», 1843
 «Huibert en Klaartje»;
 «Eliza’s vlucht» в сборнике «Gedichten», 1866;
 «Laatste Gedichten»
 полное собрание сочинений в 3-х томах «Kompleete Gedichten» (Лейден, 1878).

Награды 
 Рыцарь ордена Нидерландского льва (1849).
 командор ордена Дубовой короны (1879).

Память 
 В честь Б. Хаара названы улица в Амстердаме и набережная в Лейдене.

Примечания 

Пасторы Нидерландов
Историки церкви
Нидерландские писатели
Преподаватели Утрехтского университета
Доктора богословия
Выпускники Лейденского университета